Rajon Arzys (ukrainisch /; russisch /, rumänisch Raionul Arciz) war ein Rajon in der Oblast Odessa, in der Südukraine. Das Zentrum des Rajons war die Stadt Arzys.

Der Rajon entstand 1967 als Teil der Oblast Odessa in der Sowjetunion, seit 1991 ist er Teil der heutigen Ukraine.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Bolhrad sowie einem kleinen Teil an den Rajon Ismajil (Ostriwne).

Er grenzte im Norden an den Rajon Tarutyne, im Nordosten an den Rajon Sarata, im Südosten an den Rajon Tatarbunary, im Süden an den Rajon Kilija, im Südwesten auf einem kurzen Stück an den Rajon Ismajil und im Westen an den Rajon Bolhrad.

Bevölkerung 
Die Bevölkerung setzte sich multiethnisch zusammen (Stand 2001):
 
20.200 (39,0 %) Bulgaren
14.200 (27,4 %) Ukrainer 
11.500 (22,5 %) Russen
3.300 (6,3 %) Moldauer
900 (1,8 %) Gagausen
700 (1,4 %) Griechen
200 (0,4 %) Roma 
200 (0,3 %) Weißrussen

Administrative Gliederung

Stadt

Dörfer und Siedlungen

Weblinks

Einzelnachweise 

Arzys
Rajon Bolhrad
Aufgelöst 2020